Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1923 rozegrano w dniach 25 czerwca – 7 lipca na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Leslie Godfree /  Randolph Lycett -  Eduardo Flaquer /  Manuel de Gomar, 6–3, 6–4, 3–6, 6–3

Gra podwójna kobiet 
 Suzanne Lenglen /  Elizabeth Ryan -  Joan Austin /  Evelyn Colyer, 6–3, 6–1

Gra mieszana 
 Randolph Lycett /  Elizabeth Ryan -  Lewis Deane /  Dorothy Shepherd-Barron, 6–4, 7–5

Przypisy

Bibliografia 
 

1923 w tenisie ziemnym
1923 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019